Jović ist der Familienname folgender Personen:
 

 Boban Jović (* 1991), slowenischer Fußballspieler
 Borisav Jović (1928–2021), jugoslawischer bzw. serbischer Politiker
 Božidar Jović (* 1972), kroatischer Handballspieler
 Fran Jović (* 1984), kroatischer Fußballschiedsrichter
 Ivo Miro Jović (* 1950), kroatischer Politiker in Bosnien und Herzegowina
 Josip Jović (1969–1991), kroatischer Polizist 
 Jovana Jović (* 1993), serbische Tennisspielerin
 Luka Jović (* 1997), serbischer Fußballspieler
 Mirko Jović (* 1959), serbischer Politiker
 Miroslav Jović (* 1971), serbischer Fußballspieler und -trainer
 Nikola Jović (* 2003), serbischer Basketballspieler
 Stefan Jović (* 1990), serbischer Basketballspieler
 Toni Jović (* 1992), kroatischer Fußballspieler
 Valentino Jović (* 1998), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler